

Animal 
 La sussex est une race de poule très populaire.
 La sussex est une race bovine très ancienne originaire du comté éponyme.

Géographie

Régions 

Sussex, comté traditionnel de l'Angleterre, issu de l'ancien royaume de Sussex ;
Sussex de l'Est, comté de l'Angleterre.
Sussex de l'Ouest, comté de l'Angleterre.

 Deux comtés :
un comté de l'État du New Jersey, sur la côte Est ;
un comté de l'État du Delaware, sur la baie du Delaware.

Toponymes 

Sussex, municipalité du Nouveau-Brunswick.
Sussex, ville du Nouveau-Brunswick.
Sussex Corner, village du Nouveau-Brunswick.
Promenade Sussex, rue importante d'Ottawa
24, promenade Sussex est la résidence officielle du Premier ministre du Canada.

Sussex, borough du New Jersey.
Sussex, census-designated place de Virginie.

Navires 
 Le Sussex était un paquebot britannique, coulé le  par un sous-marin allemand, pendant la Première Guerre mondiale.
 Sussex, navire de la Compagnie des Indes anglaises qui se brisa sur le récif de l'île de Bassas da India en 1738.

Autres 
 Sussex Records était un label américain de production musicale.

Homonymie de toponyme